Стрибок:
 Стрибок в біомеханіці — це політ-зліт після відштовхування від опори живої істоти.
 Стрибок (вправа) — спортивна вправа.
 «Стрибок» — український радянський фільм 1985 року.
 Гідравлічний стрибок — це явище різкого, стрибкоподібного підвищення рівня води у відкритому руслі при переході потоку з так званого бурхливого стану в спокійне.
 Стейдж-дайвінг — стрибання зі сцени у натовп.
 Стрибок через акулу — американська ідіома.

Спорт

Види спорту 
 Скайсерфінг
 Стрибки у воду
 Стрибки на батуті
 Роуп-джампінг

У спорті

Фігурне катання 
 Сальхов (стрибок)
 Рітбергер (стрибок)
 Аксель (стрибок)

Спортивна гімнастика 
 Опорний стрибок